Мурашко Микола Іванович (1956, Прилуки) — кандидат економічних наук, заступник начальника управління економіки Чернігівської облдержадміністрації. Автор книг «Управління персоналом організації», «Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ та організацій». Народився у Прилуках Чернігівської області.

Директор Чернігівського інституту імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Джерела 

 Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини / Д. Калібаба. — Чернігів: Редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1998. — С. 157.
 Мурашко Микола Іванович 

Уродженці Прилук
Ректори вишів Чернігова
Кандидати економічних наук України